São Desidério kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Desidério (ort), Bahia, 
 São Desidério (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar